Victoria Dock steht für:

 Victoria Dock (Dundee), Schottland
 Victoria Dock (Hobart), Australien
 Victoria Dock (Kingston-upon-Hull), England
 Victoria Dock (Liverpool), England
 Victoria Dock (Melbourne), Australien
 Victoria Dock (Mumbai), Indien
 Royal Victoria Dock, London, England